Imprint steht für:

 Imprint, Wortmarke eines Verlags
 Imprint (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (1989–2005)
 Imprint (2007), US-amerikanischer Film von Michael Linn

Siehe auch:
 Molecular Imprinting, biochemische Methode